Blang Poroh (Labuhan Haji Barat), een plaats in Indonesië
Blang Poroh (Jeunieb), een plaats in Indonesië